Восток може да се отнася за:
 Восток - един от платноходите в експедицията на Фадей Белингсхаузен и Михаил Лазарев, открила Антарктида;
 Восток - ракета-носител на Съветския съюз;
 Восток - програма на Съветския съюз по създаване на едноместен пилотируем космически кораб;
 Восток - серия космически кораби по програмата Восток;
 Восток-1 - първият космически кораб с човек на борда - първият космонавт Юрий Гагарин;
 Восток-2 - първият пилотиран космически кораб, летял по-дълго от едно денонощие - Герман Титов;
 Восток 6 - първият космически кораб, пилотиран от жена - Валентина Терешкова;
 Восток – марка съветски часовници;
 Восток - научна станция на Съветския съюз в Антарктида, впоследствие на Русия;
 Восток - езеро в Антарктида, в района на станция Восток;
 Восток – старо име (до 1970 г.) на селището Нефтегорск на остров Сахалин, разрушено от земетресение през 1995 г.
 Восток - ударен кратер на Марс
 Восток - магистрала в Русия
 Восток - руски залив в Приморски край
 Восток - заказник в Приморски край, Русия